Charles Lennox peut se référer à plusieurs nobles et hommes politiques britanniques :
 Charles Lennox (1672-1723),  duc de Richmond et duc de Lennox ;
 Charles Lennox (1701-1750),  de Richmond et de Lennox ;
 Charles Lennox (1734-1806),  de Richmond et de Lennox ;
 Charles Lennox (1764-1819),  de Richmond et de Lennox ;
 Charles Désiré de Lennox (1795-1836), militaire et aérostier français.